Alberto Pincherle (1894-1979) – storico italiano
Alberto Pincherle (Alberto Moravia; 1907-1990) – scrittore italiano